Вадим — поширене ім'я

 Роже Вадим (; при народженні — Вадим Ігорович Племянніков, ; *26 січня 1928 — †11 лютого 2000) — французький кінорежисер («І Бог створив жінку»), сценарист, актор, журналіст.
 Вадим (станція) — прикордонна передаточна вантажно-пасажирська залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці на лінії Херсон — Джанкой.
 Вадим (фільм) — російський німий фільм 1910 року режисера Петра Чардиніна.